Les records du monde en ski de vitesse sont les vitesses les plus élevées atteintes dans les différentes catégories de ce sport.

Organisation 
Ces records ont été enregistrés dans les compétitions officielles de chaque époque, organisées par les différentes fédérations qui ont régenté ce sport au niveau mondial (ISS, FISV, FIS, FSV,...). Depuis le début des années 2000, c'est sous l'égide de la Fédération internationale de ski (FIS) que sont organisées toutes les courses internationales, au cours desquelles ces records sont établis. Cependant la FIS ne publie pas de liste officielle de records du monde.

Le ski de vitesse se pratique aujourd'hui dans 2 catégories principales :

 la catégorie-reine Speed One (S1), pratiquée avec des équipements spécifiques au ski de vitesse.
 la catégorie S2, anciennement appelée Production puis Speed Downhil (SDH), pratiquée avec des équipements de descente de ski alpin

Des records existent pour ces catégories, ainsi que pour des sous-catégories d'âge au sein de toutes les catégories (Juniors U21 : moins de 21 ans, ...).

Ces records ont été établis sur les pistes les plus rapides de l'époque. En 2021, la piste (en activé) la plus rapide est celle de Vars (France). De plus une épreuve est organisée annuellement, les Speed Masters, afin de permettre aux skieurs d'approcher ces records, au moment de l'année où la piste est la plus rapide (fin mars - début avril).

Par ailleurs d'autres sports de vitesse se pratiquent avec des équipements comportant des skis : monoski, snowboard, télémark, véloski, snowscoot. Des records de vitesse sont établis pour ces derniers sur les mêmes pistes.

Records actuels

Hommes

Femmes

Chronologie du record S1

Hommes

Femmes

Meilleurs performers S1 de tous les temps

Hommes

Femmes

Références

Liens externes 

Compétition de ski de vitesse
Record du monde